Eric Butorac e Bruno Soares eram os atuais campeões mas Butorac decidiu não participar. Soares jogou ao lado de Alexander Peya e defendeu seu título com sucesso, derrotando František Čermák e Michal Mertiňák na final por 6–7(5–7), 6–2, [10–7].

Cabeças de chave

  Daniele Bracciali /  Marcelo Melo ''(Primeira rodada)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (Campeões)

<li>  František Čermák /  Michal Mertiňák (Final)
<li>  Lukáš Dlouhý /  André Sá (Primeira rodada)

Chave

Ligações externas
 Chave de duplas

D